

Classifica

Legenda:

      Retrocesse in Serie A2 1991-1992

Verdetti
 HC Roma: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1990
Sport nel 1991